Municipio de Springhill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Springhill (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hempstead.
 Municipio de Springhill (condado de Wilson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilson.
 Municipio de Springhill (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Springhill (condado de Greene, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Greene.